201751 Steinhardt – asteroide della fascia principale
 Paul Steinhardt – fisico e cosmologo statunitense
 Robby Steinhardt – violinista, cantante e compositore statunitense